Mladen Delić je lahko:
 Mladen Delić (1919–2005), hrvaški športni novinar
 Mladen Delić - general